Das Wort Mutterlandpartei (auch Mutterlandspartei) bezeichnet:
 Anavatan Partisi, eine türkische Partei
 Phak Matubhum, eine muslimische Partei in Thailand
 Phak Puea Paendin, die ebenfalls thailändische Partei für das Mutterland 
 Mutterlandpartei (Mongolei), eine mongolische Partei
 Mutterlandpartei (Aserbaidschan), eine aserbaidschanische Partei